Brooklyn Park kan syfta på följande platser:

USA 

 Brooklyn Park, Maryland, ort, Anne Arundel County, 
 Brooklyn Park, Minnesota, ort, Hennepin County, 

Robotskapade USAförgreningar